Евгения Игоревна Левченко () — украинская гандболистка, играет на позиции крайней правой в составе румынского клуба «Рымнику-Вылча».

Трёхкратная чемпионка объединённого чемпиона Чехии и Словакии, трёхкратная чемпионка Словакии, чемпионка Белоруссии, трёхкратная обладательница Кубка Словакии, обладательница Кубка Белоруссии. Мастер спорта Украины.

Биография 
Родилась 9 ноября 1994 года во Львове. В1995 году семья переехала в Запорожье. Гандболом начала заниматься с 9 лет в ДЮСШ № 3 города Запорожье. Первый тренер — Светлана Мусиенко.

Выступала за команду Запорожской государственной инженерной академии (2010—2011), а также за украинские клубы «Славия-Днепр» (2011—2012) и «Реал» (2012—2014). С 2014 по 2017 год вместе с другой украинской гандболисткой Ольгой Передерий выступала в составе словацкой «Ювенты». В рядах этой команды Левченко стали чемпионами международной лиги WHIL, которая объединяет клубы Чехии и Словакии, а также выиграли кубок страны.

С 2018 году играет за белорусский гандбольный клуб «БНТУ-БелАЗ» под 7 игровым номером.

В сборной Украины с 2014 года, выступает под номером 27. Была также игроком молодёжной сборной страны.

С 2020 года выступает за российский гандбольный клуб «Астраханочка» под 27 игровым номером.

Далее в 2021 году перешла в румынский клуб «Ramnicu Vâlcea». Выступает под игровым номером 7

Достижения 
 Трёхкратная чемпионка объединённого чемпиона Чехии и Словакии: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 Трёхкратная чемпионка Словакии: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 Трёхкратная обладательница Кубка Словакии: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 Победительница чемпионата Белоруссии: 2017/2018
 Двухкратный серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2018/2019, 2019/2020
 Обладательница Кубка Белоруссии: 2017/2018
Бронзовая обладательница Кубка России: 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 
 Евгения Левченко: «В матчах за сборную нужно быть всегда собранными» // XSPORT.ua

Гандболисты Украины
Игроки женской сборной Украины по гандболу
Мастера спорта Украины
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки ГК «Рымнику-Вылча»